Wilmore (Kansas)
Wilmore (Kentucky)
Wilmore (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos